Пе́дро-Муньо́с () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 101,3 км². Население — 8684 человека (на 2010 год). Расстояние — 113 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая дева де Лос Анхелес.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Pedro Muñoz
 Pedromunoz.tk
 Foro de Pedro Muñoz 
 Pedromuñoz FM

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля